Slovo sloboda může být použito v několika významech:

 příjmení osob
 Anton Sloboda (* 1987) – slovenský fotbalový záložník
 Daniel Sloboda (1809–1888) – slovensko-český evangelický duchovní a botanik
 Erich Sloboda (* 1929) – slovenský a československý politik
 Karol Sloboda (* 1983) – slovenský hokejový obránce
 Radovan Sloboda (* 1966) – slovenský politik
 Roman Sloboda (* 1987) – slovenský fotbalový záložník
 Rudolf Sloboda (1938–1995) – slovenský spisovatel-prozaik, básník, dramatik, scenárista a autor literatury pro děti a mládež
 místopisné pojmy
 Slobodská Ukrajina – historický region Ukrajiny
 Słoboda (Podleské vojvodství) – obec poblíž Suvalek v Polsku
 Słoboda (Podkarpatské vojvodství) – obec poblíž Leżajsku v Polsku
 Kozja Sloboda – stanice metra v Kazani
 politické organizace
 Sloboda a solidarita – strana na Slovensku
 Strana slobody – bývalá strana na Slovensku
 jiné významy
 sloboda (osídlení) – typ osídlení na západě ruského impéria, které bylo osvobozeno od některých daní a povinností
 Sloboda (časopis) – slovenský časopis (1919–1921)
 Sloboda (Živé kvety) – album hudební skupiny Živé kvety
 FK Sloboda Tuzla – fotbalový klub v Bosně a Hercegovině
 Sloboda 71 – vojenské cvičení v Jugoslávii v roce 1971

Externí odkazy